Medzianka steht für
Küpper (Fluss)
Miedzianka (Janowice Wielkie), Ort in Polen